Bartłomiej Pawłowski – calciatore polacco
 Jan Romeo Pawłowski – arcivescovo cattolico polacco
 Jerzy Pawłowski – schermidore polacco
 Łukasz Pawłowski – canottiere polacco
 Szymon Pawłowski – calciatore polacco